Liste der Bodendenkmäler in Neustadt bzw. Liste der Bodendenkmale in Neustadt steht für:

 Liste der Bodendenkmäler in Neustadt am Main
 Liste der Bodendenkmäler in Neustadt am Kulm
 Liste der Bodendenkmäler in Neustadt an der Aisch
 Liste der Bodendenkmäler in Neustadt an der Waldnaab
 Liste der Bodendenkmäler in Neustadt an der Donau
 Liste der Bodendenkmäler in Neustadt bei Coburg
 Liste der Bodendenkmäler in Bad Neustadt an der Saale
 Liste der Bodendenkmale in Neustadt in Sachsen
 Liste der Bodendenkmale in Neustadt (Dosse)